Majestic (schip, 1914), een Duits en later Brits schip
Verschillende merken motorfiets:
Majestic (Birmingham) 
Majestic (Brussel) 
Majestic (Chatenay)
 Majestic Percussie, een percussiefabrikant
The Majestic, een Amerikaanse film uit 2001
Café Majestic, een Belgische televisieserie
Verschillende platenlabels:
Majestic (Australië), een budget-label
Majestic Records, een Amerikaans platenlabel uit de jaren 40
Majestic Music, een Nederlands label voor house en trance
Majestic Records (België), een Belgisch platenlabel
Majestic (dj), Engelse dj